La J.League Division 2 2009 è stata l'undicesima edizione della J.League Division 2.

Squadre partecipanti
 Consadole Sapporo 
 Vegalta Sendai
 Mito HollyHock
 Tochigi S.C. 
 Thespa Kusatsu
 Tokyo Verdy 
 Yokohama F.C.
 Shonan Bellmare
 Ventforet Kofu
 Kataller Toyama 
 F.C. Gifu
 Cerezo Osaka
 Fagiano Okayama 
 Tokushima Vortis
 Ehime F.C.
 Avispa Fukuoka
 Sagan Tosu
 Roasso Kumamoto

Risultati

Classifica finale

Classifica marcatori

Verdetti
 Promosse nella J League Division 1 2010: ,  e 
 Capocannoniere: Shinji Kagawa -

Collegamenti esterni

Calcio nel 2009
2009